

Sigle 
 Linfocita intraepiteliale

Codici 
 IEL – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 32 di Cagliari-Elmas, radioassistenze per la navigazione aerea